Een verkeersweg:
N227 (België)
N227 (Frankrijk)
N227 (Nederland), zie Provinciale weg 227
N227 (Zwitserland)